Таузар:

 Таузар — город в Тунисе, столица одноимённого вилайята.
 Таузар — вилайет на западе Туниса.